Kyo steht für:
 Kyo (Band), eine französische Rockgruppe
 den Künstlernamen des Sängers der japanischen Rockgruppe Dir En Grey
 ein Sublabel des deutschen Labels Kitty-Yo
 Kyo (Anjouan), Siedlung im Süden von Anjouan, Komoren

kyo steht für:
 Kelon (Sprache) (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf dem Alor-Archipel, Kleine Sundainseln, Indonesien

Kyō ist der Künstlername von:
 Machiko Kyō (1924–2019), japanische Filmschauspielerin

Siehe auch:
 Kio

Abkürzung